Papež Marcel je bilo ime več papežev:

 Papež Marcel I. (308–309)
 Papež Marcel II. (1555)